Ferdinand Hérold kan syfta på:

* Ferdinand Hérold (1791–1833), fransk tonsättare
 Ferdinand Hérold (1828–1882), fransk politiker
 André-Ferdinand Hérold (1865–1940), fransk författare